Aleksandr Yákovlev (Александр Яковлев) puede referirse a:
Aleksandr Yevguénievich Yákovlev (1887–1938), pintor modernista.
Aleksandr Nikoláyevich Yákovlev (1923–2005), político, conocido como el «padrino de la glásnost» y aliado de Mijaíl Gorbachov en los años 1980.
Aleksandr Serguéyevich Yákovlev (1906–1989), ingeniero aeronáutico y diseñador de aviones ruso.
Aleksandr Yákovlevich Berezniak (1912–1974), diseñador de aviones y misiles.
Aleksandr Yákovlev (diplomático), exoficial de las Naciones Unidas.
Aleksandr Yákovlev (pianista) (1981), pianista ruso.
Alexander Yakovlev (peleador) (1984), peleador de artes marciales mixtas ruso.